Grupa światowa Pucharu Davisa 2016 – najwyższa w hierarchii rozgrywek grupa, w której reprezentacje walczą o zwycięstwo w Pucharze. Mecze 1. rundy odbyły się pomiędzy 4–6 marca, ćwierćfinały rozegrano między 15 a 17 lipca. Półfinały odbyły się w terminie 16–18 września, a mecz finałowy odbył się w dniach 25–27 listopada.

Przegrane zespoły z 1. rundy wzięły udział w barażach o grupę światową.

Uczestniczące reprezentacje

Rozstawieni

Drabinka

I runda

Składy

Wyniki

Wielka Brytania – Japonia

Serbia – Kazachstan

Włochy – Szwajcaria

Polska – Argentyna

Francja – Kanada

Niemcy – Czechy

Australia – Stany Zjednoczone

Belgia – Chorwacja

Ćwierćfinały

Składy

Serbia – Wielka Brytania

Włochy – Argentyna

Czechy – Francja

Stany Zjednoczone – Chorwacja

Półfinały

Składy

Wyniki

Wielka Brytania – Argentyna

Chorwacja – Francja

Finał

Składy

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

grupa światowa